Journal for Plague Lovers () — девятый студийный альбом уэльской рок-группы Manic Street Preachers, выпущенный 18 мая 2009 года лейблом Columbia Records. Записанный в период с октября 2008 по февраль 2009 года и спродюсированный Стивом Альбини и Дейвом Эрингой, он содержит исключительно посмертно опубликованные тексты Ричи Эдвардса, который исчез 1 февраля 1995 года и считался умершим в 2008 году. Это единственный альбом Manic Street Preachers, в котором тексты для каждой песни были написаны исключительно Эдвардсом.

Предыстория 
На своём официальном сайте группа разместила следующее сообщение: Все тринадцать песен на новой пластинке содержат тексты, оставленные нам Ричи. Блеск и интеллект текстов диктовали, что мы должны были, наконец, использовать их. Темы включают «Большую одалиску» Энгра, Марлона Брандо, Гигантские стога сена, знаменитость, потребительство и дисморфию; всё это подтверждает гениальность и интеллект Ричарда Джеймса Эдвардса.

Ники Уайр, фактический автор текстов группы, начал вносить музыкальный вклад в процесс написания песен на альбоме, заявив следующее: «я написал довольно много музыки. […] Я написал от и до песню „William’s Last Words“, почти весь „Marlon JD“, написал припев для „Peeled Apples“, куплет для „She Bathed Herself in a Bath of Bleach“». Тексты песен взяты из папки с песнями, хайку, коллажами и рисунками, которые Эдвардс передал басисту/автору текстов Уайру за несколько недель до своего исчезновения. Эдвардс также передал фотокопии папки вокалисту/гитаристу Джеймсу Дину Брэдфилду и барабанщику Шону Муру. Группа описала папку фирмы «Ryman» как имеющую изображение Багза Банни, нарисованное на лицевой стороне и украшенное словом «богатство» заглавными буквами. В промо-интервью для альбома Брэдфилд и Уайр рассказали, что в папке содержится около двадцати восьми песен. Четыре из них появились на альбоме 1996 года Everything Must Go: «Elvis Impersonator: Blackpool Pier», «Kevin Carter», «Removables» и «Small Black Flowers that Grow in the Sky». Об остальной части папки, Уайр сказал: Вероятно, между восемью и десятью, может быть, это было слишком невозможно. Некоторые из них — маленькие хайку, четыре строчки. «Dolphin-Friendly Tuna Wars», это одно; «Alien Orders/Invisible Armies», это одно; «Young Men», что вполне соответствует Joy Division. Они просто чувствовали себя не в своей тарелке. Возможно, однажды мы опубликуем их все в книге. Journal for Plague Lovers не будет. Специальная версия пластинки действительно поставляется с оригинальной версией песен на ней. Таким образом, вы можете видеть процесс редактирования, если таковой имеется.

Музыка и тексты песен 
Несколько композиций относятся к тому времени, когда Эдвардс работал в нескольких больницах в 1994 году. Среди них «She Bathed Herself in a Bath of Bleach», о которой Джеймс Дин Брэдфилд сказал NME: «есть несколько людей, которых он встретил, когда проходил лечение в одном из двух мест, и я думаю, что он просто переварил истории и переживания других людей». Финальная композиция «William’s Last Words» сравнивали с предсмертной запиской, и хотя Ники Уайр отвергает это предположение, Брэдфилд подмечает следующими словами: «вы можете сделать некоторые довольно очевидные выводы из текста». Уайр признался, что нашёл задачу редактирования этой песни «довольно сложной». Но в итоге он сочинил музыку и исполнил ведущий вокал на ней после того, как Брэдфилд обнаружил, что не подходит для этой задачи. В альбоме есть несколько культурных отсылок, в том числе отрывок из фильма «Машинист», который звучит в песне «Peeled Apples», и отрывок, взятый из фильма «Девственницы-самоубийцы», который звучит в песне «Doors Closing Slowly».

Брэдфилд прокомментировал, что Journal for Plague Lovers была попыткой окончательно сохранить наследие их бывшего участника Ричи Эдвардса, и результатом стало то, что во время процесса записи он был максимально близок к ощущению его присутствия с момента его исчезновения: «было чувство ответственности за справедливость его слов. Это было частью всего того, что позволяло пройти достаточному количеству времени. Как только мы действительно вошли в студию, мне показалось, что мы почти стали полноценной группой; это было настолько близко к тому, чтобы он снова оказался в комнате, насколько это возможно».

Стилистически альбом отличается звучанием пост-панка и альтернативного рока, напоминающим альбом 1994 года The Holy Bible. Кэм Линдсей из «Exclaim!» провозгласил пластинку «неустанно исследовательским арт-рок-произведением».

В 2020 году в журнале «Punk & Post-Punk» был опубликован углублённый анализ текстов песен Эдвардса на альбоме, сделанный Гаем Манковски (при участии сестры Эдвардса Рейчел). Манковский пришёл к выводу, что «в текстах песен Эдвардса ряд метафор реконфигурирует податливость физического тела и расширяет концепцию того, как по отношению к нему можно применять самообразование».

Художественное оформление 
На обложке альбома использована оригинальная картина Дженни Савиль «Stare» (2005), которая также внесла свой вклад в оформление альбома The Holy Bible. Четыре лидирующие торговые сети в Великобритании продавали альбом в бумажной обложке, посчитав изображение на нём «неуместным» из-за убеждения, что красное на лице мальчика было кровью. Брэдфилд сказал, что это решение было «совершенно странным», и прокомментировал это так: У вас могут быть прекрасные блестящие ягодицы и оружие повсюду в супермаркете на обложках журналов и компакт-дисков, но вы показываете произведение искусства, и люди просто сходят с ума.

Обложка альбома заняла второе место в опросе «Best Art Vinyl» 2009 года.

Выпуск и продвижение 
Открывающий альбом трек «Peeled Apples» впервые прозвучал в шоу Зейна Лоу на BBC Radio 1 25 марта 2009 года. Во время интервью с Лоу Ники Уайр сказал, что с альбома не будет выпущено ни одного сингла. Песня «Jackie Collins Existential Question Time» транслировалась на XFM и Kerrang! Radio от 30 марта. Он также был размещён на официальном сайте группы.

Альбом был выпущен 18 мая 2009 года на CD, двухдисковом CD-издании (делюкс), для скачивания и на виниле. Делюкс-издание содержало второй диск с демоверсиями всех 13 композиций с альбома и 36-страничный буклет с рисунками и стихами Эдвардса. Обычная версия альбома содержала скрытый трек «Bag Lady». Японское издание альбома вышло 13 мая 2009 года и содержало 2 эксклюзивных бонус-трека. Цифровая загрузка содержала бонусный ремикс NYPC и акустическую версию заглавного трека..

Альбом вошёл в UK Albums Chart под номером 3, продав 34 707 копий за первую неделю. Он вошёл в Top 20 в Ирландии и Норвегии. На данный момент альбом получил серебряный сертификат в Великобритании.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2009 года
Альбомы 2000-х годов
Альбомы Manic Street Preachers
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Стивом Альбини
Альбомы альтернативного рока
Альбомы арт-рока
Альбомы постпанка
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы со скрытыми дорожками
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм